«Impossible Princess» — шостий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 22 жовтня 1997 року.

Список композицій 

Примітки
  означає співпродюсера
  означає додаткового продюсера
  означає продюсера, який не зазначений у під альбомом

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг